Carlos Seixas ist der Name folgender Personen:

* Carlos Seixas (1704–1742), portugiesischer Komponist und Cembalist
 Carlos Seixas (Basketballspieler) (* 1972), portugiesischer Basketballspieler
 Carlos Alberto Seixas (* 1959), brasilianischer Fußballspieler und -trainer